

Persone
Charles Hapgood – storico statunitense
Eddie Hapgood – allenatore di calcio e calciatore inglese

Altro 
Sophia Hapgood – personaggio dei videogiochi di Indiana Jones
Hapgood – opera teatrale del 1988 di Tom Stoppard